Эндоскопический фейслифтинг — хирургическая подтяжка лица, выполняемая по новейшим эндоскпическим методикам. Эндоскопическая хирургия появилась около 30 лет назад, однако её методики были перенесены в области эстетической медицины лишь 10 лет назад. Пластику лица с использованием эндоскопической техники впервые описал доктор Рамирес (США). Эти  методики дают хорошие результаты, разрезы при подтяжке лица относительно невелики и малозаметны. Ключевым моментом эндоскопической техники является не иссечение ткани, а её репозиция. Эндоскопическая техника в основном применяется в верхних и средних отделах, значительно реже в нижних отделах лица.

Анестезия 

При эндоскопическом фейслифтинге применятеся общая анестезия.

Показания при эндоскопической подтяжке верхней зоны лица 

 «нависание» бровей;
 хмурое, усталое выражение лица;
 глубокие межбровные морщины;
 глубокие горизонтальные морщины вдоль линии лба;
 опущение средней зоны лица;
 наличие «малярных мешков» и «суфов».

Реабилитация 

Послеоперационная реабилитация в зависимости от объемов проведенной коррекции составляет от 7 дней до 4 недель.

См. также 
 Блефаропластика

Ссылки 

Пластическая хирургия